Термин «нейроразнообразие» () относится к генетической изменчивости в человеческом мозгу относительно общительности, особенности обучения, внимания, настроения и других психических функций в непатологическом смысле. Он был придуман в 1998 году австралийским социологом Джуди Сингер, и эта концепция была популяризирована ею и американским журналистом Харви Блюмом. Термин возник как вызов преобладающим представлениям о том, что некоторые расстройства нервного развития по своей природе являются патологическими, и вместо этого перенимает социальную модель инвалидности, в которой социальные барьеры являются главным фактором инвалидности.

Последующая парадигма нейроразнообразия вызвала споры между сторонниками аутизма и противниками, говорящими, что эта концептуализация аутистического спектра не отражает реалий людей, которые имеют высокие потребности в поддержке.

История 
В статье Нью-Йорк Таймс, написанной американским журналистом и писателем Харви Блюмом 30 июня 1997 года, Блюм описал основы нейроразнообразия, используя термин «неврологический плюрализм». Блюм был ранним сторонником, который предсказал роль интернета в развитии международного движения нейроразнообразия.

Слово нейроразнообразие приписывается Джуди Сингер, австралийскому обществоведу, которая описала себя как «вероятно где-то в аутистическом спектре» и использовала этот термин в своей дипломной работе по социологии, опубликованной в 1999 году. Термин представлял собой уход от предыдущих теорий, обвиняющих матерей в аутизме детей. Сингер переписывалась с Блюмом из-за их взаимного интереса к аутизму, и хотя он не указал Сингер как соавтора, это слово впервые появилось в печати в статье Блюма в журнале Атлантик 30 сентября 1998 года.

Некоторые авторы также отмечают более раннюю работу защитника аутизма Джима Синклера по продвижению концепции нейроразнообразия. Синклер был одним из первых организаторов международного онлайн-сообщества аутистов. Речь Синклера 1993 года «Не печальтесь о нас» подчёркивала аутизм как способ существования: «Невозможно отделить человека от аутизма».

Термин «нейроразнообразие» с тех пор применяется к другим состояниям и приобрёл более общее значение; например, Ассоциация по развитию неврологических отклонений у взрослых (DANDA) в Великобритании охватывает нарушение координации развития, СДВГ, синдром Аспергера и связанные с ними состояния.

В рамках движения за права инвалидов 
Парадигма нейроразнообразия была взята на вооружение людьми с аутистическим спектром. Впоследствии она была применена к другим неврологическим состояниям, таким как СДВГ, речевые расстройства развития, дислексия, диспраксия, дискалькулия, дисномия, умственная отсталость и синдром Туретта; состояниям психического здоровья, таким как биполярность, шизофрения шизоаффективное расстройство, диссоциальное
 расстройство личности, и обсессивно-компульсивное расстройство. Сторонники нейроразнообразия осуждают рассматривание аутизма, СДВГ, дислексии и других расстройств нервного развития как требующих медицинского вмешательства для их «лечения» или «исправления», и вместо этого продвигают системы поддержки, такие как инклюзивные услуги, приспособление среды, коммуникационные и вспомогательные технологии, профессиональная подготовка и поддержка независимого проживания. Цель состоит в том, чтобы люди получали поддержку, которая уважает аутентичные формы человеческого разнообразия, самовыражения и бытия, а не лечение, которое принуждает или заставляет их принимать нормативные представления о нормальности или соответствовать клиническому идеалу.

Сторонники нейроразнообразия стремятся переосмыслить аутизм и связанные с ним состояния в обществе с помощью следующих мер: признание того, что нейроотличия не требуют лечения; изменение языка с текущих обозначений «состояние, болезнь, расстройство», и «расширение понимания здорового или независимого образа жизни»; признание новых типов независимости; и предоставление не-нейротипичным людям большего контроля над своим лечением, включая тип, сроки и необходимость лечения вообще.

В исследовании 2009 года 27 студентов (с аутизмом, дислексией, нарушением координации развития, СДВГ и инсультом) были разделены на две категории самооценки: точка зрения «отличия» — нейроотличие рассматривалось как отличие, включающее набор сильных и слабых сторон; и «медицинское/дефицитное» представление — где нейроразличие рассматривалось как невыгодное медицинское состояние. Они обнаружили, что, хотя все учащиеся сообщили об одинаково трудном опыте обучении в школе, связанным с отчуждением, жестоким обращением и запугиванием, те, кто рассматривал себя с точки зрения отличия (41 % из изучаемой группы), «показали более высокую академическую самооценку и уверенность в своих силах и многие (73 %) выразили значительные карьерные амбиции с позитивными и ясными целями». Многие из этих студентов сообщили, что обрели такое мнение о себе благодаря контактам со сторонниками нейроразнообразия в группах поддержки в Интернете.

Онлайн-опрос 2013 года, направленный на оценку концепций аутизма и нейроразнообразия, показал, что «концепция аутизма дефицит-как-отличие предполагает важность использования аутистических черт выгодными для развития способами, преодоление ложной дихотомии между празднованием отличий и ослаблением дефицита».

Критика 
Парадигма нейроразнообразия является спорной в отношении аутизма. Доминирующая парадигма — та, которая патологизирует человеческий мозг, который отличается от считающегося типичным. С той точки зрения, это медицинские состояния, которые следует лечить.

Распространённая критика заключается в том, что парадигма нейроразнообразия имеет слишком большой охват и что её концепция должна исключать тех, чьё функционирование более серьёзно нарушено. Защитник аутизма и междисциплинарный педагог Ник Уокер, которому приписывают самое детальное определение движения нейроразнообразия и лежащую в его основе парадигму, говорит, что нейроразличия относятся именно к «распространённым нейрокогнитивным различиям», которые «тесно связаны с формированием и конституцией Я», в отличие от таких заболеваний, как эпилепсия.

Технологии поддержки нейроразнообразия 

В настоящее время нет доступных технологий для помощи людям с неврологическими отличиями. Однако было разработано много технологий для обучения таких людей и для того, чтобы помочь им стать такими, которых называют нормальными.

См. также 
 Антипсихиатрия
 Аутсайдерское искусство
 Биоразнообразие
 Дискриминация лиц, страдающих психическими расстройствами
 Социальная модель инвалидности
 Mad Pride
 Психологические типологии

Ссылки

Дальнейшее чтение

Ссылки 
 
 
 Викиверситет на английском языке содержит незавершённый курс The Neurodiversity Movement

Шизофрения
Обсессивно-компульсивное расстройство
Биполярное расстройство
Аутизм